Фиалков — фамилия. Известные носители:

 Фиалков, Юрий Яковлевич (1931—2002) — советский и украинский учёный-химик, писатель-фантаст; сын Я. А. Фиалкова.
 Фиалков, Яков Анатольевич (1895—1958) — советский химик, член-корреспондент АН УССР.

Фиалкова 
 Фиалкова, Паулина (род. 1992) — словацкая биатлонистка.